Kyrgyzská autonomní sovětská socialistická republika označuje dva útvary:
 Kyrgyzská autonomní sovětská socialistická republika (1920–1925) – státní útvar na území dnešního Kazachstánu
 Kyrgyzská autonomní sovětská socialistická republika (1926–1936) – státní útvar na území dnešního Kyrgyzstánu